Kržišče je ime več naselij v Sloveniji:

 Kržišče, občina Cerknica
 Kržišče, občina Krško
 Kržišče pri Čatežu, občina Litija

naselja v Sloveniji